Dobrowolski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Dobrowolski (* 1963), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Andrzej Dobrowolski (1921–1990), polnischer Komponist und Musikpädagoge

 Augustin Dobrowolski (um 1600–1665), polnischer römisch-katholischer Geistlicher, Theologe, Zisterzienser, Prior und Autor des Barock
 Georgi Timofejewitsch Dobrowolski (1928–1971), sowjetischer Kosmonaut
 Igor Iwanowitsch Dobrowolski (* 1967), russischer Fußballnationalspieler
 Isabella Dobrowolski von Buchenthal (1835–1890), rumänische Pianistin
 Jan Fryderyk Dobrowolski (* 1944), polnischer Pianist und Komponist
 Michail Ossipowitsch Doliwo-Dobrowolski (1862–1919), polnisch-russischer Ingenieur
 Oliver von Dobrowolski (* 1976), deutscher Polizeibeamter und Politiker
 Radosław Dobrowolski (* 1964), polnischer Geowissenschaftler
 Sergei Konstantinowitsch Dobrowolski (1867–1930), russischer General
 Stanisław Ryszard Dobrowolski (1907–1985), polnischer Schriftsteller
 Thaddäus von Dobrowolski (1902–1966), österreichisch-polnischer Chemielehrer in Kattowitz 
 Władysław Dobrowolski (1896–1969), polnischer Fechter und Leichtathlet

Sonstiges:
 Dobrowolski Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Dobrowolski Peak, Berg der Südlichen Shetlandinseln

Siehe auch:

 Dobrovolský
 Dobrovol'skiy (Mondkrater)